Велес — язичницький бог у слов'ян

Топонім 

 Велес — місто в Македонії
 Велес — община в Македонії

Прізвище 

 Альваро Урібе Велес — 31-й президент Колумбії
 Вероніка Велес-Зузулова ( 1984) — словацька гірськолижниця.
 Лорен Велес ( 1964) — американська акторка пуерториканського походження.
 Луїс Велес де Гевара (1579—1644) — іспанський драматург і романіст.
 Лупе Велес (1908—1944) — американська акторка мексиканського походження.
 Педро Велес (1787—1848) — мексиканський політик.
 Хосе Мануель Рестрепо Велес (1781—1863) — колумбійський державний діяч.

Інше 
 Велес — велика кільцеподібна структура на поверхні Титана

Див. також 
 Veles - значення
 «Велес Сарсфілд» — аргентинський спортивний клуб з міста Буенос-Айрес
 Велес-Бланко — муніципалітет в Іспанії
 Велес-де-Бенаудалья — муніципалітет в Іспанії
 Велес-Малага — муніципалітет в Іспанії
 Велес-Рубіо — муніципалітет в Іспанії